Дюбо — фамилия. Известные носители:
 Дюбо, Жан Батист (1670—1742) — аббат, французский эстетик, историк, дипломат.
 Дюбо, Корали (род. 1983) — французский юрист и политик.
 Дюбо, Мишель Мари Жак (род. 1942) — католический прелат, военный ординарий Франции.
 Дюбо, Полетт (1910—2011) — французская актриса.
 Дюбо, Рене Жюль (1901—1982) — американский и французский микробиолог.
 Дю Бо, Шарль (1882—1939) — французский писатель и критик.